La Beta Ethniki 1962-1963 è la 4ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Gironi iniziali

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 1963-1964

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 1963-1964

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 1963-1964

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 1963-1964

Girone finale

Classifica 

Legenda:
     Ammesso in Apha Ethniki 1963-1964

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1962
Calcio nel 1963